Ulk kan syfta på:

 Ulk (fångstredskap) – ett fiskeredskap för musslor
 Ulk (tidskrift) – en tysk tidskrift
 Ulkar – en familj taggfeniga fiskar i ordningen kindpansrade fiskar